The Man in the Street – film del 1913 diretto da Oscar Eagle
 The Man in the Street – film del 1914 diretto da Charles Brabin
 The Man in the Street – film del 1926 diretto da Thomas Bentley